Nositelky jména Isabela Aragonská:
 Isabela Aragonská (1248–1271) – dcera aragonského krále Jakuba I. a manželka francouzského krále Filipa III.
 Isabela nebo také Alžběta Portugalská (1271–1336) – dcera aragonského krále Petra III. a manželka portugalského krále Dinise I.
 Isabela Aragonská (1300/5–1330) – dcera aragonského krále Jakuba II. a manželka římsko-německého krále Fridricha I.
 Isabela Aragonská (1470–1498) – dcera katolických Veličenstev a první manželka portugalského krále Manuela I. Šťastného
 Isabela Aragonská (1470–1524) – manželka milánského vévody Giana Galeazza Sforzy, matka polské královny Bony Sforzy